Gasljus kan syfta på:

 Gaslight (TV-serie) - Svensk TV-serie från 2023 med bland annat Julia Heveus

 Gasljus (pjäs) – en pjäs av Patrick Hamilton, originaltitel Gas Light
 Gasljus (film, 1940) – en brittisk film med Anton Walbrook och Diana Wynyard, baserad på pjäsen, originaltitel Gaslight
 Gasljus (film, 1944) – en amerikansk film med Charles Boyer och Ingrid Bergman, baserad på pjäsen, originaltitel Gaslight
 Gasljus – belysning med stadsgas, se Gasbelysning